Агарикомицеты () — класс грибов. Включает бывший класс Голобазидиомицеты, а также два порядка, ранее относившихся к другим классам, — Аурикуляриевые и Себациновые. Представители класса могут быть как сапротрофами и паразитами, так и микоризообразователями. Размеры их также различаются: от нескольких миллиметров до 70 см в диаметре.

Порядки

Прочие 
В агарикомицетах много родов, не отнесенные ни к какому порядку или семейству. К ним относятся:
Akenomyces
Aldridgea
Anixia
Arrasia
Arthrodochium
Arualis
Atraporiella
Cenangiomyces
Ceraceopsis
Corticomyces
Cruciger
Dendrosporomyces
Ellula
Fibulochlamys
Fibulocoela
Fibulotaeniella
Geotrichopsis
Gloeoradulum
Gloeosynnema
Glomerulomyces
Glutinoagger
Grandinia
Granulocystis
Hallenbergia
Hyphobasidiofera
Hypolyssus
Intextomyces
Korupella
Minostroscyta
Mylittopsis
Odonticium
Pagidospora
Peniophorella
Phlyctibasidium
Pseudasterodon
Purpureocorticium S.H.Wu (2017)
Pycnovellomyces
Resinicium
Riessia
Riessiella
Skvortzovia
Taiwanoporia
Timgrovea
Titaeella
Trechinothus
Tricladiomyces
Trimitiella
Tubulicrinopsis
Xanthoporus
Xenosoma

Филогения  
Современная молекулярная филогенетика предполагает следующие взаимосвязи:

References

Примечания 

Классы грибов
Агарикомицеты
Таксоны, описанные Александром Борисовичем Доуэльдом